Скодье () — коммуна в губернии Мёре-ог-Ромсдал в Норвегии. Административный центр коммуны — город Скодье. Официальный язык коммуны — нюнорск. Население коммуны на 2007 год составляло 3750 чел. Площадь коммуны Скодье — 120,25 км², код-идентификатор — 1529.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

Известные уроженцы 
 Даа, Людвиг (1829—1893) — норвежский политик.

См. также 
 Коммуны Норвегии

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии